Potentini – abitanti di Potenza (Italia)
Potentini – abitanti di Potenza Picena